Rechteckfenster steht für 

 Fensterfunktion
 Fenster in der Form eines Rechtecks